Classement par ordre alphabétique du prénom
 Abdelmadjid Bouguerra, un diplomate algérien, actuellement ministre délégué auprès du ministres de affaires étrangères ;
 Aymen Bouguerra (football) (1997- ), un footballeur algérien ;
 Aymen Bouguerra (volley-ball) (2001- ), un joueur tunisien de volley-ball ;
 Larbi Bouguerra, un chimiste et universitaire tunisien ;
 Fouad Bouguerra (1981- ), un footballeur algéro-français ;
 Slaheddine Bouguerra (1949- ), un universitaire tunisien.

Homonymie de patronyme